Хальбан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хальбан, Альфред (1865—1926) — польский политик и историк права.
 Хальбан, Дези фон (1912—1996) — австрийская певица (сопрано).
 Блюменсток-Хальбан, Леон (1838—1897) — польский психиатр, криминалист и педагог, доктор медицины; отец Альфреда Хальбана.

См. также 
 Гальбан